Хорремшехр:

 Хорремшехр — портовый город на реке Шатт-эль-Араб в Иране.
 Хорремшехр — один из 20 шахрестанов (областей) иранской провинции Хузестан.

См. также 

 Хуррамшахр